Бла́бырхуа (; ) — село . Расположено к северо-западу от райцентра Гудаута в равнинно-предгорной полосе у подножья Бзыбского хребта. До 1992 года село официально называлось Блабурхва. 

В административном отношении село является административным центром Блабырхвинской сельской администрации (абх. Блабырхәа ақыҭа ахадара), в прошлом Блабурхвинского сельсовета. По территории села проходит основное шоссе Абхазии.

Границы 
На севере границей Блабырхуа служит Бзыбский хребет, на востоке Блабырхуа граничит с селом Бармыш, на юге — с селом Амжикухуа и посёлком Мюссера, на западе — по реке Бзыбь с Гагрским районом.

Население 
Население Блабурхвинского сельсовета по данным переписи 1989 года составляло 837 чел. Этнический состав — абхазы.

По данным переписи 1959 года в селе Блабурхва жило 167 человек, в основном абхазы (в Блабурхвском сельсовете в целом — 827 человек, также в основном абхазы). По данным переписи 1989 года население  Блабурхваского сельсовета  составило 837 человек, в том числе села Блабурхва —  151 человек, в основном абхазы По данным переписи 2011 года численность населения сельского поселения (сельской администрации) Блабырхуа составила 633 жителя, из них 98,1 % — абхазы (621 человек), 0,6 % — армяне (4 человека), 0,6 % — русские (4 человека), 0,2 % — украинцы (1 человек), 0,5 % — другие (3 человека).

По данным переписи населения 1886 года в селении Блабырхуа проживало православных христиан — 793 чел., мусульман-суннитов — 18 чел. По сословному делению в Блабырхуа имелось 34 дворянина, 5 представителей православного духовенства и 772 крестьянина. Князей и представителей «городских» сословий в Блабырхуа не проживало.

Историческое деление 
Село Блабырхуа исторически подразделяется на 5 посёлков (абх. аҳабла):
 Анхаштук
 Блабырхуа-Агу
 Цвдзаха
 Черкез Иху
 Шлара

Интересное 

Наименование села происходит от абхазской дворянской фамилии Блабб (или Блабба). Ранее эти земли принадлежали представителям данной фамилии, и в народе говорили Блабба рху (то есть холм Блаббовых).

Бо́льшая часть дворов в Блабырхуа, как и в соседнем Бармыше, принадлежит представителям местного крестьянского рода Барцыц.

Использованная литература 
 Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). — Сухум : Дом печати, 2006. — 328 с.
 Кәарҷиа В. Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии